Сильви Тестю (; род. 17 января 1971, Лион) — французская актриса.

Биография 
Родилась в Лионе в семье эмигрировавшей во Францию итальянки и француза. Когда Сильви Тестю было два года, её отец оставил семью. Окончила Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Дебютировала в кино в 1991 году.

За главную роль в фильме «За гранью тишины» (1996) режиссёра Каролин Линк актрисе была присуждена немецкая национальная кинонаграда «Лола» за лучшую женскую роль.

Перед президентскими выборами во Франции 2007 года выступила в поддержку кандидата от социалистов Сеголен Руаяль.

В 2008 году стала кавалером Национального ордена «За заслуги».

В 2012 поставила как режиссёр полнометражный художественный фильм Другая жизнь, в главных ролях Жюльет Бинош, Матьё Кассовиц, Ор Атика.

В 2013 снялась в фильме российского режиссёра Веры Глаголевой «Две женщины» в роли обрусевшей француженки Елизаветы Богдановны. В основу сюжета картины была положена пьеса Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

Личная жизнь 
Актриса имеет двух детей: сына Рубена (родился 15 февраля 2005 года) и дочь Эстер (родилась 25 января 2011 года).

Фильмография 

 За гранью тишины (1996) / Jenseits der Stille — Лара
 Сгоревшие в раю (1997) / Flammen im Paradies — Эстер
 Несчастья Маргарет (1998) / The Misadventures of Margaret — молодая монахиня
 Карнавал (1999) / Karnaval — Беа
 Точечка и Антон (1999) / Pünktchen und Anton — Лоренс
 Пленница (2000) / La captive — Ариана
 Маркиз де Сад (2000) / Sade — Рене де Сад
 Смертельные раны (2000) / Les blessures assassines — Кристина Папен
 Замок (2001) / The Château — Изабель
 Я иду домой (2001) / Je rentre à la maison — Ариэль
 Чти отца своего (2002) / Aime ton père — Вирджиния
 Страх и трепет (2003) / Stupeur et tremblements — Амели
 Ох уж эти дочери! (2003) / Filles uniques — Тина
 Лабиринты (2003) / Dédales — Клод
 Завтра переезжаем (2004) / Demain on déménage — Шарлотта
 Наследство (2006) / L’héritage — Патрисия
 Жизнь в розовом цвете (2007) / La môme — Момона
 Франция (2007) / La France — Камилла
 Тайна Антуана Ватто (2007) / Ce que mes yeux ont vu — Люси Одибер
 Саган (2008) / Sagan — Франсуаза Куарэ (Саган)
 Идиот (2008) / L’idiot — Дарья Алексеевна
 Возмездие (2009) / Fu chou — Ирэн Томпсон
 Девчонки (2009) / Gamines — взрослая Сибиль
 Лурд (2009) / Lourdes — Кристина
 Неуловимый Люк (2009) / Lucky Luke — Джейн-катастрофа
 Облава (2010) / La rafle — Белла Циглер
 Муму (2010) / Mumu — мадемуазель Муму
 Козёл отпущения (2012) / The Scapegoat — Бела
 Красотки в Париже (2014) / Sous les jupes des filles — Сэм
 Две женщины (2014) — Елизавета Богдановна
 Пришельцы 3: Взятие Бастилии (2016) — Шарлотта Робеспьер / Женевьева Карро-Роберспьер
 Жених на двоих (2017) — Кларисса

Награды 
 2001 — Кинопремия «Сезар» самой многообещающей актрисе — Кристина Папен в фильме «Смертельные раны» (2000)
 2003 — Приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Карловых Варах — Амели в фильме «Страх и трепет» (2003), совместно с итальянской актрисой Джованной Меццоджорно — Джованна в фильме «Окно напротив»
 2004 — Кинопремия «Сезар» за лучшую женскую роль — Амели в фильме «Страх и трепет» (2003)

Примечания 

Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Киноактрисы Франции‎